

Astronomia 
Goldschmidt – cratere lunare
1614 Goldschmidt – asteroide della fascia principale

Persone 
Hans Goldschmidt – chimico tedesco
Hermann Mayer Salomon Goldschmidt – astronomo e pittore tedesco
Hugo Goldschmidt – scrittore e musicologo tedesco
Tijs Goldschmidt – scrittore e biologo olandese
Victor Moritz Goldschmidt – chimico norvegese

Altro 
Classificazione Goldschmidt – classificazione geochimica